Aquila na latinskom znači "orao", pa može značiti:

 Aquila (rod), rod ptica
 Orao (zviježđe), zviježđe, latinski Aquila
 Aquila (obitelj), bračka obitelj